Vapa (Čačak), een plaats in de Servische gemeente Čačak
 Vapa (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica